Le nom de Lórien peut désigner plusieurs éléments de l'œuvre de fiction de J. R. R. Tolkien.

 Lórien est un des quatorze Valar, maître des visions et des rêves, nommé d'après sa résidence, les jardins de Lórien.
 La Lórien est une forêt de la Terre du Milieu où vivent des Elfes sylvains, gouvernés par Galadriel et Celeborn.

Homonymes en Terre du Milieu

de:Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Lórien